The Signpost (; The Wikipedia Signpost ) — це онлайн-газета англійської Вікіпедії.   Керується спільнотою Вікіпедії, вона публікується в Інтернеті за матеріалами редакторів Вікіпедії. Газета повідомляє про спільноту Вікіпедії та події, пов’язані з Вікіпедією, включаючи рішення Арбітражного комітету, питання Вікімедіа,та інші проєкти, пов'язані з Вікіпедією. 

The Signpost був предметом академічного аналізу на Соціологічному форумі,  в журналі соціальних рухів Interface.

Історія 

Газета була заснована у січні 2005 року вікіпедистом Майклом Сноу ().  Спочатку називалась The Wikipedia Signpost, назва газети пізніше була скорочена до The Signpost.   Сноу продовжував працювати в якості дописувача до його призначення в лютому 2008 року до складу Опікунської ради Фонду Вікімедіа.

Колишній головний редактор зазначав, що за час перебування на посаді з 2012 р. до 2015 р. видання розширило сферу застосування для звітування про ширший рух у Вікімедії. 

Сноу писав у своєму першому випуску: «Я сподіваюся, що це буде гідним джерелом новин для людей, зацікавлених у тому, що відбувається навколо спільноти Вікіпедії»,  і заявив, що назву The Signpost запропоновано редакторами у Вікіпедії.  У серпні 2005 року він пішов з посади редактора The Signpost, продовжуючи писати газету до призначення в лютому 2008 року до Опікунської ради.  Щотижнева аудиторія газети приблизно 2800 користувачів Вікіпедії за результатами опитування. 

The Signpost випустив свій 200-й випуск у листопаді 2008 року.  Було опубліковано 1731 статтю, написану 181 автором.

Контент 
The Signpost публікує історії, що стосуються спільноти Вікіпедії, Фонду Вікімедії та інших проектів, пов’язаних із Вікіпедією , і надається безкоштовно.  Газета керує спільнотою Вікіпедії. З 2005 року до березня 2016 року газета The Signpost виходила щотижня. У квітні 2016 року номінальна періодичність була змінена на «фортнайт» (кожні два тижні) через брак дописувачів.  Але у січні та лютому 2017 року було опубліковано лише три випуски , і жоден - у березні, квітні чи травні. Зараз вона публікується щомісяця. Читачі можуть вибирати сповіщення про нову проблему електронною поштою або за допомогою облікового запису Вікіпедії на своїй сторінці розмов користувачів. 

Газета інформує редакторів Вікіпедії про поточні спільні проекти з удосконалення статей на сайті  та є місцем для централізованих повідомлень останніх академічних досліджень про Вікіпедію.  The Signpost містить арбітражний звіт, раніше відомий як «Звіт про тривалі судові процеси», в якому детально розглядаються арбітражні комісії Вікіпедії. 

Архіви The Signpost є загальнодоступними, що сприяє вивченню історії Вікіпедії.

Див. також 
 Істина в числах? Все згідно з Вікіпедією

Література

Примітки

Посилання 

 The Signpost homepage
 Wikisignpost – офіційний Twitter аккаунт
Вікіпедія
Друковані видання, засновані 2005
Новинні сайти